Cecilia Maresca, actriz de teatro, cine y televisión, directora teatral y docente argentina
 Enzo Maresca, futbolista italiano
 Liliana Maresca, artista argentina
 Santiago Maresca, tenista profesional